Саген () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Саген, Анетта (род. 1985) — норвежская прыгунья с трамплина, призер чемпионата мира, многократная победительница женского континентального кубка.
 Саген, Тор (род. 1980) — норвежский актёр и комик.